Torsten Svensson kan syfta på bland andra:

*Torsten Svensson (1895–1980), svensk radioman
Torsten Svensson (1913–1995), svensk ämbetsman
Torsten Svensson (konstnär) (född 1924), svensk tecknare och konstnär med signaturen Emanuel, far till Harpo
Torsten Svensson (1925–2012), svensk diplomat

Se även 

 Torsten Swensson